Terpe bezeichnet:

 Terpe (Spremberg), Ortsteil der Stadt Spremberg, Brandenburg

Terpe ist der Nachname folgender Personen:

 Frithjof Rüde (Pseudonym: Ferdinand Terpe; 1905–1970), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Frank Terpe (1929–2013), deutscher Mathematiker und Politiker (SPD)
 Harald Terpe (* 1954), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

Terpe ist 

 ein anderes Wort für Warft